Karl Koss bzw. Karl Koß ist der Name folgender Personen:

* Karl Koss (Offizier) (1861–1935), österreichischer Marineoffizier
 Karl Koss (Sänger) (1864–1944), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Karl Koß (Schriftsteller) (* 1930), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor